Kvalspelet till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2015 hade 51 nationer som kämpade om 23 platser till mästerskapet , där värdlandet  var direktkvalificerat.

Kvalspel

Preliminär kvalomgång

Första omgången

Andra omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Ranking av grupptreor

Källor
Officiell hemsida

Referenser

 
Kvalspel